Die Volvo Car Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 5. bis 11. April 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Madison Keys im Einzel und die Paarung Anna-Lena Grönefeld/Alicja Rosolska im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Volvo Car Open 2021 fand vom 3. bis 4. April 2021 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)